Longchamps (Luxemburg), een deelgemeente van de Belgische gemeente Bertogne
 Longchamps (Namen), een deelgemeente van de Belgische gemeente Éghezée

 Longchamps (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Eure
 Longchamps-sur-Aire, een gemeente in het Franse departement Meuse

Zie ook
 Longchamp (doorverwijspagina)